Фридрихсфельде ( — прибл. «Фридрихово поле»):
 Фридрихсфельде — район Берлина
 Дворец Фридрихсфельде — памятник архитектуры в одноимённом районе Берлина на территории зоопарка
 Зоопарк Фридрихсфельде — зоопарк в одноимённом районе Берлина
 Центральное кладбище Фридрихсфельде — кладбище в Берлине, после административной реформы 2001 года относится к району Лихтенберг